Moulinet ist der Name folgender französischer Gemeinden:

 Moulinet (Alpes-Maritimes)
 Moulinet (Lot-et-Garonne)

Als Familienname:

 Bertrand Moulinet (* 1987), französischer Geher